Pájaro Gato es el nombre común de varias especies de aves, debido a que todas producen sonidos similares al maullido de un gato:

Familia Mimidae, nativas de América:
Dumetella carolinensis, pájaro gato gris, sinsonte maullador.
Melanoptila glabrirostris pájaro gato negro, sinsonte negro.

Familia Ptilonorhynchidae, nativas de Oceanía:
Ailuroedus buccoides, pájaro gato de orejas blancas.
Ailuroedus melanotis, pájaro gato moteado.
Ailuroedus crassirostris, pájaro gato oruga.
Scenopooetes dentirostris, pájaro gato forma de diente.

Familia Timaliidae, nativas de África:
Parophasma galinieri, pájaro gato abisino.